Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Aaron Krickstein 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Brad Gilbert (campione)
 Aaron Krickstein (finale)
 Peter Lundgren (secondo turno)
 Christo Steyn (semifinali)

 Eddie Edwards (primo turno)
 Amos Mansdorf (semifinali)
 Mark Dickson (primo turno)
 Danie Visser (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1986